Eggleningken ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Eggleningken, 1938 bis 1946 Lindengarten, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Petropawlowskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Eggleningken, 1938 bis 1946 Kiefernberg, Kreis Pillkallen/Schloßberg, ab 1946: Murwajowo, untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland